Almaviva peut désigner :
 Almaviva, un personnage de théâtre créé par Beaumarchais, présent dans trois pièces : Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère coupable ;
 Almaviva, un personnage d'opéra, inspiré de Beaumarchais, présent dans Il barbiere di Siviglia, opéras de Giovanni Paisiello et de Rossini, et dans Le nozze di Figaro de Mozart ;
 Almaviva, un vin de qualité produit au Chili par Château Mouton Rothschild ;
 Almaviva, une fabrique de carreaux de faïence ;
 Almaviva, un magazine publié par Le Figaro ;
 Almaviva Santé, un groupe de santé privé gérant plusieurs cliniques.